Bren – comune francese
 Bren – famiglia di mitragliatrici leggere adottata dalle forze britanniche a partire dagli anni trenta
 Llywelyn Bren –  rivoluzionario gallese morto nel 1318 e attivo durante il regno di Edoardo II d'Inghilterra
 BREN Tower – guglia situata nel Nevada Test Site (Nevada)
 Bren Gun Carrier – piccolo veicolo corazzato cingolato un tempo prodotto in Gran Bretagna
 Bren Derlin – personaggio immaginario della serie cinematografica Guerre stellari